Gecko poate fi:
Gecko, o reptilă.
Gecko, un motor de randare făcut de Mozilla.